AOS pode ser uma sigla de:
Austin Osman Spare
Castlevania: Aria of Sorrow
Desambiguação